Tonalá kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tonalá, Chiapas, 
 Tonalá, Jalisco, 
 Tonalá kommun, Chiapas, 
 Tonalá kommun, Jalisco, 
 Tonalá, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar